Djurgårdens naturreservat kan syfta på:

 Djurgårdens naturreservat, Västergötland – inom Kinnekulle naturvårdsområde i Götene kommun
 Djurgårdens naturreservat, Uppland